Franz Xaver Dorsch – ingegnere tedesco
 Niklas Dorsch – calciatore tedesco
 Patrizia Dorsch – sciatrice alpina tedesca